Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди женщин весом свыше 70 кг проходили 20 сентября.

Результаты

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004